Un referendum o plebiscito sobre Estatus Político fue sostenido en Puerto Rico el domingo 14 de noviembre de 1993. Los votantes fueron provistos de varias elecciones entre las cuales retener el estatus territorial de Estado Libre Asociado (U.S. Commonwealth), Estadidad o Independencia. Los votantes otorgaron una pluralidad al estatus territorial con un 48.6%.

Resultados 

Las siguientes estadísticas responden a los resultados oficiales publicados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico:

Municipios

Voto por Municipio

Véase también 
 Plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico (1967)
 Plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico (1998)
 Estatus político de Puerto Rico
 Estado 51

Referencias 

Puerto Rico
Elecciones de Puerto Rico
Puerto Rico en 1993
Puerto Rico